Golfe Juan (baai), een baai aan de Franse zuidkust tussen Cannes en Antibes
 Golfe-Juan, een plaats aan deze baai
 Golfe Juan (schilderij), een schilderij van Paul Signac